Шерсть
 Шерсть (мінералогія)